Er zijn meerdere verkiezingen voor de sportvrouw van het jaar:
 Sportvrouw van het jaar (België)
 Sportvrouw van het jaar (Nederland)